Goniozus musae  — вид ос-бетилид рода Goniozus из семейства Bethylidae (Chrysidoidea, Hymenoptera). Эндемик Северного острова Новой Зеландии.

Описание 
Мелкие брахиптерные осы, укороченные крылья едва достигают проподеума. Длина самок 3,0—3,3 мм (самцы не найдены) и мандибулы чёрные. Усики и ноги коричневые. Брюшко от тёмно-коричневого до чёрного. Жвалы с 4 зубцами. Коготки лапок простые, без зазубрин.

Этимология 
Впервые вид был описан в 2013 году новозеландским энтомологом Д. Уардом (Ward D. F.; New Zealand Arthropod Collection, Landcare Research, Окленд, Новая Зеландия) и назван в честь британской рок-группы Muse.

Примечания

Литература 
 Gordh, G. & Moczar, L. 1990. A catalog of the world Bethylidae (Hymenoptera, Aculeata). Memoirs of the American Entomological Institute 46: 1-364.
 Polaszek, A. & Krombein, K. V. 1994. The genera of Bethylinae of the world (Hymenoptera: Chrysidoidea). J. Hym. Research 3: 91-105
 Ward D. F. (2013): Revision of Bethylidae (Hymenoptera) from New Zealand. — New Zealand Entomologist, 36:2, 107—130

Ссылки 
 Eol.org: Goniozus
 Goniozus Foerster, 1856

Бетилиды
Насекомые Новой Зеландии
Эндемики Новой Зеландии
Животные, описанные в 2013 году